Акація — рід рослин родини бобових
 2С3 «Акація» — радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця
 Акація — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область, Росія